Rue kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rue (Skibet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibet Sogn, Vejle Kommune
 Rue (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Se også
 Rue McClanahan – amerikansk skuespiller